Monument à Vercingétorix peut désigner deux monuments situés en France :
 Monument à Vercingétorix d'Aimé Millet à Alise-Sainte-Reine, érigé en 1865 ;
 la statue équestre de Vercingétorix d'Auguste Bartholdi à Clermont-Ferrand, érigée en 1903.